Kings and Queens o Kings & Queens ("re e regine" in lingua inglese) può riferirsi a:
 Kings and Queens – singolo degli Aerosmith del 1978
 Kings & Queens – album degli Sham 69 del 1995
 Kings & Queens – album dei The Gits del 1996
 Kings and Queens – album di Axel Rudi Pell del 2004
 Kings and Queens – album degli Anti-Nowhere League del 2005
 Kings and Queens – singolo dei Thirty Seconds to Mars del 2009
 Kings & Queens – album di Jamie T del 2009
 Kings and Queens – singolo di Brooke Fraser del 2015
 Kings & Queens – album di LEAH del 2015
 Kings & Queens – singolo di Ava Max del 2020